Села:
 Крута Балка — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Крута Балка — Полтавська область, Новосанжарський район
 Крута Балка — Харківська область, Валківський район
Селище:
 Крута Балка — Донецька область, Ясинуватський район